Клетно — название населённых пунктов:

Германия 
 Клетно — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Боксберг района Гёрлиц, земля Саксония

Россия 
 Клетно — деревня в Хвастовичском районе Калужской области.
 Клетно — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Другое
 Клетно (озеро) — озеро в Новгородской области